En Indonésie, Mandailing désigne :
Les Batak Mandailing, une population de la province de Sumatra du Nord;
Leur langue, le batak mandailing;
Le kabupaten de Mandailing Natal dans cette province.